Кубок Росії з футболу 2013–2014 — 22-й розіграш кубкового футбольного турніру в Росії. Титул вперше здобув Ростов.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2013

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 листопада 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 листопада 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 березня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 березня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 березня 2014

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 березня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 березня 2014

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 квітня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Росії на soccerway 

2013—2014
Росія
Росія